Чемпионат России по хоккею с шайбой сезона 2013/2014 среди женских команд — девятнадцатый чемпионат России среди женщин. Проводился с 17 сентября 2013 года по 21 апреля 2014 года. В первенстве страны участвовало одиннадцать команд. Впервые в чемпионате приняли участие команды ЖХК «Динамо Санкт-Петербург» и «Комета» (Можайск).

Чемпионом России стал ХК СКИФ (Нижегородская область), серебряные медали завоевал ХК «Торнадо» (Дмитров), а бронзовые — ХК «Агидель» (Уфа).

Турнирная таблица 

 Примечание: М — место, И — количество игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, ЗШ — забито шайб, ПШ — пропущено шайб, О — очки.

Ссылки 
 Чемпионат России среди женских команд сезона 2013—2014 годов Официальный сайт ФХР
 Календарь чемпионата 2013/2014 Женский хоккей в России
 Результаты и Турнирная таблица 2013/2014 Женский хоккей в России

Чемпионат России по хоккею с шайбой среди женщин
Женщины
Женщины
Чемпионаты России в 2014 году
Чемпионаты России в 2013 году